Marukawa ist der Familienname folgender Personen:

 Taisei Marukawa (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Tamayo Marukawa (* 1971), japanische Politikerin (LDP)